Petita Edat de Gel, període fred que es va produir des de la meitat del segle XIV fins a la meitat del segle XIX
 Potencial d'escalfament global, mesura de la contribució a l'escalfament global d'un gas amb efecte d'hivernacle
 Gastrostomia endoscòpica percutània (del seu nom en anglès Percutaneous Endoscopic Gastrostomy), intervenció quirúrgica per a facilitar la nutrició enteral a través de la paret abdominal
 Polietilenglicol, polímer d'etilenglicol molt emprat en indústria
 Peg també és l'abreviatura amb què es refereix la constel·lació del Pegàs